District de Guta, ville chinoise ; 
 Guta (chanoinesse), chanoinesse du prieuré de Schwartzenthann.